Leticia, Letizia (y otras variantes), es un nombre propio que deriva del agradecimiento en latín ' o Lætitia ("júbilo", "alegría", "delicia"). También es uno de los epítetos de Ceres, diosa romana de la fertilidad y la abundancia.

Puede referirse a:

 Leticia, nombre de persona.

Lugares 
 Leticia, ciudad de Colombia.
 Santa Leticia, asentamiento precolombino maya, localizado en la región de Ahuachapán, El Salvador.
 Leticia, capital del distrito de La Unión (Tarma), de la provincia de Tarma, en el Departamento de Junín, Perú.
 Unión Leticia, localidad del distrito de La Unión, en Tarma, Junín, Perú.

Personas

Otros 
 Leticia, asteroide descubierto en 1856.
 SS Letitia, transatlántico Británico.
 Disputa de Leticia, conflicto bélico entre Colombia y Perú en el siglo XX por el territorio donde se encuentra Leticia.
 Leticia línea 925, empresa de joyería americana fundada en la ciudad de Nueva York en 2000.
Letizia, un taxón de mariposas de alas de gasa ahora se considera un sinónimo de Strephonota.